Plusieurs navires de l'United States Navy ont porté le nom dUSS Cushing :
 l', un torpilleur en service de 1890 à 1898 ;
 l', un destroyer de classe O'Brien en service de 1915 à 1920 ;
 l', un destroyer de classe Mahan en service de 1936 à 1942 ;
 l', un destroyer de classe Fletcher en service de 1944 à 1960 ;
 l', un destroyer de classe Spruance en service de 1978 à 2005.

Cushing